Шуринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шуринов, Андрей Давидович (1700—?) — премьер-майор, участвовавший в Дворцовом перевороте 1741 года.
 Шуринов, Борис Аполлонович — российский уфолог.
 Шуринов, Владимир Дмитриевич (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.
 Шуринов, Иван Игнатьевич (1926—2011) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени Горького Правдинского района Калининградской области.
 Шуринов, Михаил Петрович (1827—1889) — чиновник особых поручений при Министре Государственных имуществ; начальник таможни.
 Шуринов, Николай Александрович (1911—1991) — Герой Социалистического Труда, заведующий свиноводческой фермой колхоза «Гордость комсомольца» Муромского района Владимирской области.
 Шуринов, Пётр Николаевич (1780—1842) — герой Отечественной войны 1812 года.